Bastille kan syfta på:

 La Bastille Saint-Antoine – en fästning som var del i Paris försvarsverk, se Bastiljen
Bastille (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
Bastille (Paris metro) – en tunnelbanecentral i Paris tunnelbana